Cada ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Cada (* 1987), US-amerikanischer Pokerspieler

CADA steht für:
 Centre d'accueil de demandeurs d'asile, französisches Aufnahmezentrum für Asylsuchende
 Commission d'Accès aux Documents Administratifs, französische Kommission über den Zugang zu Verwaltungsdokumenten
 Confederación Argentina de Atletismo, argentinischer Leichtathletikverband

CaDA steht für:
 CaDA, Spielzeug-Hersteller, v. a. Klemmbaustein-Modelle

Siehe auch:
 Kada

Abkürzung